Чемпіонат Швейцарії з хокею 1982 — 71-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). За підсумками чемпіонату, чемпіоном став ХК «Ароза» (9 титул). НЛА покинули СК «Берн» та Цюрих СК, які вибули до НЛБ.

Регламент 
За регламентом на першому етапі команди грали в чотири кола. Шістка найкращих з урахуванням половини очок першого етапу, відіграли матчі в 2 кола та виявили призерів чемпіонату. Два найгірших клуба НЛА разом з чотирма найкращими клубами НЛБ, також в два кола виявляли два клуби, що залишаться в НЛА.

Підсумкова таблиця (перший етап)

Матч за 6 місце 
 СК «Берн» — ХК «Біль» 2:3

Фінальний раунд 

 Команди стартували з половиною набраних очок на першому етапі.

Втішний раунд

Найкращий бомбардир 
 Гвідо Ліндеманн (ЕХК «Ароза») — 67 очок (25+42)

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1982 у швейцарському спорті